L'édition 2018 du tournoi de tennis de Hong Kong se déroule du 8 au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie International. Dayana Yastremska remporte le tournoi en simple, Samantha Stosur et Zhang Shuai remportent celui en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Bernarda Pera et Sachia Vickery. Elles sont remplacées respectivement par Luksika Kumkhum et Kristína Kučová.

Lauréates 
L'Ukrainienne Dayana Yastremska remporte son  en battant en finale la Chinoise Wang Qiang (6-2, 6-1).

L'Australienne Samantha Stosur et la Chinoise Zhang Shuai s'imposent en finale du double face à la paire Marozava - Aoyama (6-4, 6-4). Il s'agit de leur  en collaboration mais de leur  et  titre individuellement dans la discipline.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hong Kong
 Saison 2018 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2018
Hong Kong
Tennis en Chine en 2018
Tennis en octobre 2018
2018 à Hong Kong